Filippo Nigro (1970-), acteur italien ;
 Mario Nigro (1917-1992), peintre italien ;
 Raffaele Nigro (1947-), écrivain et journaliste italien.